Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1994 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Steffi Graf. Das Finale bestritten Conchita Martínez und Martina Navratilova, das Martínez in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1994